Eucamptodon är ett släkte av bladmossor. Eucamptodon ingår i familjen Dicnemonaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Eucamptodon